Gavi est un nom qui désigne :

Toponyme

Gavi, Kerala, un village du Pathanamthitta, dans l'État du Kerala en Inde.

Gavi, un village de la province du Bushehr
 Gavi, un village de la province du Sistan et Balouchestan
 Gavi ou Gavi-ye Sofla, un village de la province du Khorassan méridional

Gavi, une petite île en Méditerranée
 Gavi, une municipalité de la province d'Alexandrie dans la région du Piémont
 Cortese di Gavi, une appellation de vin, souvent appelée simplement Gavi, produit dans la région de Gavi

Patronyme 
 Pablo Martín Páez Gavira dit Gavi (2004-), footballeur espagnol.

Divers 
GAVI est un acronyme qui désigne :
 Global Alliance for Vaccines and Immunization, ou GAVI Alliance, une organisation internationale qui promeut la vaccination

Notes et références 

Homonymie d'acronyme